L'edizione 1984-85 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Marco van Basten (), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1984-85.
 Volendam, NAC Breda e PEC Zwolle retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1984-1985

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
Campionato olandese di calcio